Емануил (Мане) Петров (Петрушев, Петрушов) Карамфилович е български революционер и обществен деец.

Биография 
Димитър Карамфилович е роден във Велес, в махалата Пърцорек, в семейството на велешкия първенец Петър Карамфилович и солунчанката Ана. Брат му Димитър Карамфилович е виден възрожденски деец. Емануил завършва Горското училище в Букурещ, Румъния и вероятно е единственият завършил го българин преди 1878 година. Прибира се във Велес, но след 1878 година заминава за новообразуваното Княжество България, където работи като регистратор в канцеларията на губернатора.

При избухването на Кресненско-Разложкото въстание на 5 откомври 1878 година Емануил Карамфилович подава оставка и се включва в редиците на въстанниците.

След въстанието Емануил Карамфилович, който има специално образование, оглавява клона на новосъздадената Служба по горите във Варна – на 1 март 1880 година е назначен от княз Александър I за първи губернски лесничей в Княжеството. Емануил Карамфилович работи в сложно време на неуредено законодателство, нужда от оземляване на преселниците и открито разбойничество. В местната политика е активист на Либералната партия. Жени се за гъркинята Еленора Кувелас. Синовете им Панайот Карамфилович и Петър Карамфилович се занимават с революционна дейност.

На 19 юли 1881 година е избран за подпредседател на Българомакедонското благотворително дружество.

Загива на 40 година при нещастен случай – хвърлен от кон.

Родословие

Бележки 

Родени във Велес
Български общественици от Македония
Български революционери от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Починали във Варна
Български лесовъди
Български имигранти от Македония във Варна